Bryson peut désigner :

Personnalités 
  (), mathématicien grec
 Bryson d'Achaïe (-), philosophe mégarique
 Bryson, nom d'un ou deux philosophe(s) ou sophiste (s) grec(s) du  ;
 Bryson (-), philosophe néo-pythagoricien
 John Bryson (1849-1896), agriculteur, homme d'affaires et homme politique fédéral du Québec
 John Bryson (1943-), homme politique américain
 Bill Bryson (1951-), écrivain américain
 Royden Bryson (1982-), surfeur sud-africain

Toponyme

Bryson,une ville du Texas.

Bryson, une municipalité canadienne des Outaouais

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme